Диалло́ () — фамилия или имя, распространённые среди народа фульбе в странах Западной Африки.

Фамилия 
 Диалло, Абду (род. 1996) — сенегальский футболист.
 
 Диалло, Бубакар (род. 1954) — сенегальский легкоатлет, спринтер.
 Диалло, Адама Мамаду (род. 1997) — гвинейский футболист.
 Диалло, Зумана (род. 2005) — французский футболист.
 Диалло, Ибраима (род. 1999) — французский футболист.
 Диалло, Ибрахима (род. 1941) — гвинейский футболист.
 Диалло, Лассана — малийский футболист.
 
 Диалло, Мунтага — сенегальский военный и дипломат.
 Диалло, Сайфулай — государственный и политический деятель Гвинеи.
 Диалло, Салиф — буркинийский политик.
 Диалло, Селлу Далейн — гвинейский политик.
 Диалло, Хабиб (род. 1995) — сенегальский футболист.
 Диалло, Хамиду (род. 1998) — американский баскетболист.
 Диалло, Шейк (род. 1994) — малийский баскетболист.
 Диалло, Яя (род. 1997) — малийский шоссейный велогонщик.

См. также 
 Дьялло

Имя 
 Диалло Телли — гвинейский политик.